Dyn («Дайн») — компанія в галузі інтернетівських послуг
  — художній журнал, заснований сюрреалістом 
  — приватна військова компанія США.